Saint-Polycarpe kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Saint-Polycarpe, kommun, departementet Aude i regionen Occitanien,

Kanada 

 Saint-Polycarpe, Québec, kommun,